БДБ (J, BDB — от , ИЮПАК 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)бутан-2-амин) — психоделик и эмпатоген. Аналог МДА, отличается альфа-этильной группой вместо альфа-метильной. БДБ был впервые синтезирован А. Шульгиным и описан в его книге PiHKAL («Фенэтиламины, которые я знал и любил») под именем J.

Действие и дозировка 
 Дозировка: 150—230 мг.
 Продолжительность действия: 4—8 часов.
 Действие на организм: вызывает эйфорию, усиливает эмпатию и успокаивает.
 Побочные эффекты: нистагм и головокружение.

Правовой статус 
Включён в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещён в Российской Федерации (список I).

Ссылки 
 Описание БДБ в книге PiHKAL

Примечания 

Амфетамины
Эмпатогены
Препараты, оборот которых запрещён в РФ (Список I)
Соединения азота по алфавиту